Magal ist der Familienname folgender Personen:

 Yinon Magal (* 1969), israelischer Politiker
 Jiří Magál (* 1977), tschechischer Skilangläufer
 Ruslan Iwanowitsch Magal (* 1991), russischer Fußballspieler